Ammiragliato – palazzo di San Pietroburgo
 Palazzo dell'Ammiragliato – palazzo di La Spezia